Ordine Nuovo – nome che può riferirsi al periodico L'Ordine Nuovo fondato da Antonio Gramsci
Ordine Nuovo – nome che può riferirsi all'associazione politico-culturale Centro Studi Ordine Nuovo fondata da Pino Rauti
Ordine Nuovo – movimento politico di estrema destra, sciolto per ricostituzione del partito fascista
Ordre nouveau (Ordine nuovo) – movimento politico extraparlamentare francese
L'Ordre nouveau (L'Ordine nuovo) – rivista politica francese degli anni '30 diretta da Robert Aron
Ordine Nuovo (Neuordnung) – termine che designa la volontà di egemonia della Germania nazista sull'Europa (1938-1945)